Municipio de Tate puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tate (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Tate (condado de Saline, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Tate (condado de Clermont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clermont.